Die Communauté de communes du Plateau de Lannemezan ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Hautes-Pyrénées in der Region Okzitanien. Sie wurde am 9. Dezember 2016 gegründet und umfasst 57 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Lannemezan.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Plateau de Lannemezan et des Baïses,
 Communauté de communes Neste Baronnies und
 Communauté de communes des Baronnies.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Plateau de Lannemezan
Gegründet 2016